Emmanuel Quarshie (1953 ou 1954-2013), footballeur international ghanéen
Hugh Quarshie (né en 1954), acteur britannique
Robert Quarshie, arbitre de football ghanéen